Kranold ist der Name von

 Albert Kranold (1889–1944), deutscher Redakteur, Schriftsteller, Sozialdemokrat und Dozent
 Gottlieb Kuno Kranold (1813–1872), Konsistorialrat in Osnabrück
 Herman Kranold (1888–1942), auch: Hermann Kuno Julius Kranold und Hermann Kranold-Steinhaus, deutscher politischer Schriftsteller und Sozialdemokrat
 Johann Andreas Kranold, (~1735–1792), deutscher evangelischer Theologe
 Viktor Ferdinand von Kranold (1838–1922), deutscher Eisenbahnbeamter und Präsident der Königlichen Eisenbahndirektion (KED) Berlin